Nóra, női keresztnév
 Nóra (Neoton-dal)
 Nóra (film)
 Nóra, Henrik Ibsen színműve, Babaház néven is ismert